

Patronymes
 Akira Watase, actrice pornographique japonaise
 Maki Watase, chanteuse japonaise
 Seizō Watase, dessinateur de manga japonais
 Soichiro Watase, écrivain japonais
 Tsunehiko Watase, acteur japonais
 Yataro Watase, sauteur à ski et entraîneur japonais, père de :
 Ayumi Watase, sauteuse à ski japonaise
 Yuta Watase, sauteur à ski japonais
 Yū Watase, dessinatrice de manga japonaise

Homonymie de patronyme